Aphelidiomycota o Aphelidea es un pequeño grupo de hongos parasitoides depredadores de microalgas con un complejo ciclo de vida que puede incluir diferentes estadios como la espora, quiste, presencia de flagelo y desarrollo de filipodios. 

Bajo la forma de quiste, se ha identificado quitina en la pared celular mediante tinción con blanco de calcoflúor; y la presencia de quitina es un rasgo distintivo de los hongos. Anteriormente estaban clasificados como protistas pero recientemente han sido reconocidos como un linaje de hongos basales y primitivos.

Los miembros de este grupo se nutren a través de un estado intracelular que consiste en digerir el contenido interno del huésped por fagocitosis. Un comportamiento que se ha observado en otros hongos como (Orbiliomycetes, Rozellomycetes y Zoopagales). Sin embargo, no pueden nutrirse en ausencia de un huésped.

La célula ameboide invade el huésped a través de esporas que hacen uso de las estructuras de la superficie celular del huésped. La división celular produce células flageladas o ameboides que a continuación se liberan del huésped. A pesar de su gran diversidad, determinada por estudios moleculares ambientales, y su ineterés filogenético, hasta el momento solo se han descrito cuatro géneros.

Filogenia 

Una posible filogenia incluido otros grupos de hongos y opistocontos es la siguiente:

Véase también 
 Opisthosporidia
 Rozellomycetes
 Microsporidia
 Opisthokonta

Referencias